Albert Lantenois (1871-1949), écrivain français
 Roger Lantenois (1910-1986), haut fonctionnaire,  militaire et industriel français